Der Jerusalem Challenger 1994 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 15. Mai 1994 in Jerusalem stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1994 und wurde im Freien auf Hartplatzbelägen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, im Doppel traten 16 Paarungen an.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1994
Tennisturnier in Jerusalem